Саверио Беттинелли (, род. 18 июля 1718 года, Мантуя) — итальянский поэт, в 1736 году вступивший в орден иезуитов. Преподавал некоторое время историю и литературу в Брешии, Парме и Вероне, совершил большие путешествия по Германии и Франции, а после упразднения ордена иезуитов в 1773 г. удалился в Мантую, где занялся литературной работой и умер в 1808 г.

Его значимые произведения: «Le Risorgimento d’Italia» (2 т., Бассано, 1775; история цивилизации в Италии с 1000 по 1500 г.); «L’entusiasmo délle Belle Arti» (2 т., Милан, 1769); «Tragedie» (Бассано, 1771), «Lettere Virgiliane» (1778).

Избранные труды 
 Saverio Bettinelli, Dieci Lettere di Publio Virgilio Marone scritte dagli Elisi all’Arcadia di Roma sopra gli abusi introdotti nella poesia italiana, Венеция, Fenzo, 1758
 Saverio Bettinelli, Dodici Lettere Inglesi sopra varii argomenti e sopra la letteratura italiana, Венеция, Pasquali, 1766
 Tragedie di Saverio Bettinelli della Compagnia di Gesù con la traduzione della Roma salvata di Mr de Voltaire e una cantata per la venuta dell’Imperador a Roma dedicate all’Altezza Reale della Serenissima Principessa Maria Beatrice Ricciarda d’Este Arciduchessa d’Austria , Бассано, Remondini, 1771
 Opere edite e inedite in prosa e in versi dell’abate Saverio Bettinelli, Венеция, Presso Adolfo Cesare, 1799—1801, in 24 volumi
 Del Risorgimento d’Italia negli studj, nelle arti, e ne' costumi dopo il mille dell’abate Saverio Bettinelli, Венеция, Remondini, 1786
 Delle lettere e delle arti mantovane, Мантуя, Pannozzi, 1774

Примечания

Литература